La casa-fàbrica Bach i Morlà és un conjunt d'edificis situat als carrers de Sant Pau i Junta de Comerç del Raval de Barcelona.

El 1839, Josep Morlà (també escrit Murlà o Murlans) va demanar permís per a construir una casa de planta baixa i dos pisos al núm. 19 antic (37 modern) del carrer d'en Robador, segons el projecte de l'arquitecte acadèmic Josep Casademunt. Sota aquesta aparença modesta s'amagava una casa-fàbrica amb una «quadra» a l'interior d'illa, disposada paral·lelament al carrer.

La propietat, a la que li corresponia el núm. 83 (antic) del carrer de Sant Pau, incloïa l'anomenat «hort d'en Morlà», on hi havia uns safarejos públics i s'hi celebraven festes i balls amb envelat, entre els quals sobresortia el del Carme (16 de juliol).

El 1859 es va aprovar l'obertura del nou carrer de Mendizábal (actual Junta de Comerç), una operació urbanística que va comportar l'enderrocament i parcel·lació de la «quadra» i de l'hort. A finals del 1860, Jaume Bach i Morlà va demanar permís per a enderrocar les finques núms. 52 i 54 (antics 81 i 82) del carrer de Sant Pau i construir-hi un edifici de planta baixa i quatre pisos, segons el projecte del mestre d'obres Felip Ubach, el qual no s'ha conservat. El 1862, el mateix Ubach va projectar un segon edifici al núm. 28 del carrer de la Junta de Comerç, que comparteix el pati d'illa amb l'anterior i està catalogat com a bé amb elements d'interès (categoria C).

En aquest indret s'hi establí la fàbrica de teixits de punt Felip Alomar i germans, que posteriorment es va traslladar al carrer del Carme, 30-32 (vegeu casa Pau Vilaregut): «San Pablo, 54. Fábrica de géneros de punto de los Sres. Alomar hermanos. Camisetas, pantalones, medias, calcetines, mitones, guantes, gorros, calzoncillos, etc., de punto de seda, de lana, de estambre, de hilo, de algodon. Especialidad en el punto inglés para camisetas, pantalones, medias.-Elasticidad y buena clase. En 1.º de junio se reparten notas de precios por clases.» A mitjans del , hi havia la manufactura de camiseria Confeccions Carrera SA.

El 1926, l'hereu Ramon Bach i Bobés va demanar a l'Ajuntament canviar la ploma d'aigua de Montcada que abastia els dos edificis pel sistema d'aforament, traspassant-lo al seu nom i el dels seus nebots Simó i Bach (vegeu nissaga Bach).

Notes

Referències 

Bach
Bach
Carrer de Sant Pau